Шанлыурфа:

 Шанлыурфа — город в Турции, столица ила Шанлыурфа.
 Шанлыурфа — ил на востоке Турции. Административный центр — город Шанлыурфа.